Кра́сная — топоним и фамилия:

Реки 
 Красная (приток Писсы) — в Калининградской области.
 Красная (приток Днепра) — в Киевской области (Украина).
 Красная (приток Северского Донца) — в Луганской области (Украина).
 Красная (приток Малого Иргиза) — в Саратовской области.
 Красная (приток Сожа) — в Смоленской области.
 Красная (приток Елани) — в Воронежской области.
 Красная (приток Хворостани) — в Воронежской области.
 Красная (приток Кумышевки) — в Костромской области.
 Красная (приток Летки) — в Кировской области.
 Красная — в Мурманской области.
 Красная (приток Уфы) — в Челябинской области, левый приток Уфы, впадает в Нязепетровское водохранилище.
 Красная (приток Арды) — в Марий Эл.
 Красная (приток Оспы) — в Новосибирской области.
 Красная (приток Кети) — в Красноярском крае.
 Красная (приток Белой) — в Приморском крае.
 Красная (приток Казанки) — в Республике Татарстан.
 Красная (приток Майны) — в Ульяновской области, приток Майны.
 Красная (приток Тыми) — в Сахалинской области, приток Тыми.
 Красная (приток Юги) — река в Карелии.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красная — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Красная — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Красная — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Красная — посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Красная — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Красная — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Красная — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Красная — бывшая деревня в составе города Кемерово Кемеровской области.
 Красная — деревня в Сыктывдинском районе Республики Коми.
 Красная — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Красная — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Красная — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Красная — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Красная — деревня в Заводоуковском районе Тюменской области.

Украина 
 Красная — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Красная — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Красная — село в Зборовском районе Тернопольской области.

Фамилия 
 Красная, Елена Адольфовна (1900—1937) — деятель советских спецслужб.
 Красная, Надежда Сергеевна (род. 1947) — российская певица (сопрано), народная артистка России.

См. также